XEU – vecchio codice valutario ISO 4217 dell'Unità di conto europea o ECU (sostituita dall'euro alla pari)